Рыза Доган (; 1931, , Турция — апрель 2004, , Турция) — турецкий борец греко-римского и вольного стилей, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира, обладатель Кубка мира, четырёхкратный чемпион Средиземноморских игр  .

Биография 

Родился в 1931 году в Анкаре, начал заниматься борьбой 1949 году. 

В 1955 году победил на Средиземноморских играх

На Летних Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне боролся по греко-римской борьбе в лёгком весе (до 67 килограммов). По регламенту турнира борец получал в схватках штрафные баллы. Набравший 5 штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира. Титул оспаривали 10 борцов.

Рыза Доган дошёл до финала, но уже с пятью штрафными баллами (у остальных было ещё больше). Чемпиону Кюёсти Лехтонену, которому было для титула достаточно не проиграть крупно, он проиграл, а во второй встрече чисто победил венгра Дьюлу Тота и завоевал титул вице-чемпиона Игр. 

В 1958 завоевал титул чемпиона мира по греко-римской борьбе и стал обладателем Кубка мира, но по вольной борьбе. В 1959 году стал чемпионом Средиземноморских игр, причём по вольной борьбе и в полутяжёлом весе (до 87 килограммов). В 1959 году стал двукратным чемпионом Средиземноморских игр, выступив в соревнованиях по греко-римской борьбе в двух категориях: в полусреднем весе и полутяжёлом весе. 

В 1961 году на чемпионате мира в своём, лёгком весе, остался лишь пятым, а в 1962 году в полулёгком весе был бронзовым призёром. 

Оставив карьеру, работал тренером: в 1963—1964 годах в Японии, с 1966 года в Южной Корее, с 1970 года в США, с 1972 в Германии. Затем создал учебный центр борьбы в Анкаре, некоторое время тренировал сборную Турции.  

Умер в 2004 году

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Турции
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Борцы полулёгкого веса
Борцы лёгкого веса
Борцы полусреднего веса
Борцы полутяжёлого веса